

Patronymes 

 Artie Lewicki (1992-), lanceur américain de baseball ;
 Jan Lewicki (1799-1871), peintre et un graveur polonais ;
 Mihail Lewicki (1774-1858), cardinal ukrainien-polonais ;
 Pawel Lewicki (1953-), psychologue cognitiviste américain ;
 Oscar Lewicki (1992-), footballeur suédois d'origine polonaise ;
 Tadeusz Lewicki (1906–1992), auteur polonais.

Autre 
 (13609) Lewicki, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.